Алгайское сельское поселение — муниципальное образование в составе Новоузенского района Саратовской области. Административный центр — посёлок Алгайский. На территории поселения находятся 16 населённых пунктов — 4 посёлка, 12 хуторов .

Населённые пункты 
 посёлок Алгайский — административный центр;
 посёлок Ленинский;
 посёлок Мирный;
 посёлок Первомайский;
 хутор Беленький;
 хутор Вершков;
 хутор Дальний 1-й;
 хутор Курганов;
 хутор Новый Пиндеев;
 хутор Осинкин;
 хутор Свистунов;
 хутор Старый Пиндеев;
 хутор Труба;
 хутор Храпун;
 хутор Цыплаков;
 хутор Юбилейный

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20171118224019/http://www.novouzensk.ru/munobr/algaysky/

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Новоузенского района